Национальный Герой Азербайджана — высшая степень отличия, которую в Азербайджане удостаивают за личное мужество и отвагу, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, обеспечение безопасности мирного населения.

В настоящем списке в прямом хронологическом порядке представлены 218 человек (без учёта 2 человек, лишённых звания), которым Указами и Распоряжениями Президента Азербайджана было присвоено звание «Национальный Герой Азербайджана» по состоянию на 9 декабря 2020 года. Из них 22 человека награждены при жизни и 196 — посмертно.

Списки содержат информацию о дате Указа или Распоряжения о присвоении звания, об основании присуждения звания, сформулированном в указе или распоряжении, о роде деятельности, должности и звании награждаемого (на момент награждения), о годах жизни.

Статистика 

Статистика приведена по состоянию на 9 декабря 2020 года (всего награждены 218 человек).

 По годам

 По Президентам Азербайджана

 По полу

 Посмертных награждений

 Живущие Национальные Герои Азербайджана

1992 год 
Общее число награждённых: 106

1993 год 
Общее число награждённых: 20

1994 год 
Общее число награждённых: 26

1995 год 
Общее число награждённых: 50

1996 год 
Общее число награждённых: 1

1997 год 
Общее число награждённых: 4

1999 год 
Общее число награждённых: 2

2009 год 
Общее число награждённых: 1

2010 год 
Общее число награждённых: 1

2016 год 
Общее число награждённых: 3

2017 год 
Общее число награждённых: 1

2020 год 
Общее число награждённых: 3

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 

Списки носителей званий
НГ